Ка́рхула ():

В Финляндии:
 Кархула — район города Котка, ранее посёлок городского типа () в провинции Кюменлааксо.

В России:
 Кархула — до 1940 года деревня в волости Йоханнес Выборгской губернии Финляндии. Ныне — посёлок Дятлово.
 Кархула — до 1940 года деревня в волости Муолаа Выборгской губернии Финляндии. Ныне — посёлок Волочаевка.